El término Sovetsk puede referirse a:

Rusia 
 Sovetsk (Kaliningrado), ciudad situada en el óblast de Kaliningrado (Rusia).
 Sovetsk (óblast de Kírov), ciudad situada en el óblast de Kírov (Rusia).
 Sovetsk (óblast de Tula), ciudad situada en el óblast de Tula (Rusia).